Барышево — название населённых пунктов в России:
 
 Барышево — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Барышево — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Барышево — село в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Барышево — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.

См. также 
 Старое Барышево
 Барыш
 Барышев
 Барышевка (значения)
 Барышово